Николас Монро и Симон Штадлер — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Роберт Линдстедт и Хория Текэу — не защищали свой титул, но оба принимали участие в соревнованиях:
 швед (в паре с канадцем Даниэлем Нестором) дошёл до четвертьфинала.
 румын (в паре с соотечественником Мариусом Копилом) уступил уже на старте.

Посев 

  Роберт Линдстедт /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)

<li>  Даниэле Браччали /  Франтишек Чермак (Первый раунд)
<li>  Йохан Брунстрём /  Равен Класен (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Швеции по теннису 2013